

Personaggi storici
 Pisandro di Camiro (o Pisandro di Rodi), poeta epico del VII secolo a.C.
 Pisandro di Laranda, poeta in lingua greca del III secolo
 Pisandro di Sparta, un ammiraglio spartano, fratello di Agesilao II, sconfitto da Conone nella battaglia di Cnido (394 a.C.)
 Pisandro di Atene, un oligarca ateniese che fece parte della Boulé dei Quattrocento

Personaggi letterari
 Pisandro, giovane guerriero troiano, figlio di Antimaco e fratello di Ippoloco, personaggio dell'Iliade
 Pisandro, altro guerriero troiano nell'Iliade
 Pisandro uno dei guerrieri mirmidoni di Achille
 Pisandro, uno dei Proci